Karmelitenkloster Würzburg bezeichnet 

 Karmelitenkloster Würzburg St. Barbara, ehemaliges Kloster der Beschuhten Karmeliten (OCarm) in Würzburg
 Karmelitenkloster Würzburg Maria Magdalena, bestehendes Kloster der Unbeschuhten Karmeliten (OCD) in Würzburg